Shenyang Dongjin Football Club (Chinês simplificado: 沈阳东进; pronúncia: Shěnyáng Dōngjìn) é um clube semi-profissional de futebol da cidade de Shenyang, China. Disputa atualmente a terceira divisão nacional.

Clubes de futebol da China